Halliwell ist der Familienname folgender Personen:
Barry Halliwell (* 1949), britischer Biochemiker
 David Halliwell (1936–2006), britischer Dramatiker
 Ernest Halliwell (1864–1919), südafrikanischer Cricketspieler
 Geri Halliwell (* 1972), britische Popsängerin
 James Orchard Halliwell-Phillipps (1820–1889), britischer Literaturhistoriker
 Kenneth Halliwell (1926–1967), britischer Schauspieler und Autor
 Leslie Halliwell (1929–1989), britischer Autor, Filmjournalist und Filmhistoriker
 Stephen Halliwell (* 1953), britischer Gräzist